Hagakyrkan kan syfta på:

 Hagakyrkan, Borlänge – en kyrkobyggnad som tillhör Stora Tuna församling i Västerås stift
 Hagakyrkan, Göteborg – en kyrkobyggnad i Haga församling i Göteborg
 Hagakyrkan, Gamleby – en kyrka för Equmeniakyrkan i Gamelby
 Hagakyrkan, Markaryd – en kyrka i Markaryd
 Hagakyrkan, Sundsvall – en kyrkobyggnad i Haga centrum, Sundsvall
 Hagakyrkan, Örebro – en kyrka för Haga Missionsförsamling i Örebro